

Astronomia 
 Messier 20 (M20) – grupa gwiazd z mgławicą emisyjną, znana także jako Mgławica Trójlistna Koniczyna

Technika wojskowa 
 M20 Armored Utility Car – amerykański opancerzony samochód rozpoznawczy
 M20 Super Bazooka – amerykański granatnik przeciwpancerny
 M20 – amerykańskie działo bezodrzutowe

Lotnictwo 
 Miles M.20 – brytyjski prototypowy  samolot myśliwski
 Mooney M20 – amerykański samolot cywilny
 PZL M-20 Mewa – polski samolot dyspozycyjny

Motoryzacja 
 M-20 – benzynowy silnik czterosuwowy
 BMW M20 – silnik benzynowy produkcji BMW
 GAZ-M20 Pobieda − radziecki samochód osobowy
 FSO Warszawa M20 − polski samochód osobowy

Transport 
 M20 – autostrada w Wielkiej Brytanii
 M20 – droga międzynarodowa na Ukrainie
 M20 – dawne oznaczenie rosyjskiej drogi R23